Mīnūdasht kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mīnūdasht (kommunhuvudort i Iran), Golestan, 
 Shahrestān-e Mīnūdasht, kommun, Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar